Альона Миколаївна Кушнір ( с. Морозів, Дунаєвецький район, Хмельницька область, Україна —  15 квітня 2022, Маріуполь, Донецька область, Україна) — українська військовослужбовиця, старший сержант, медичний інструктор ОЗСП «Азов» Національної гвардії України, учасниця російсько-української війни, що загинула під час російського вторгнення в Україну у 2022 році.

Життєпис 
Народилася в селі Морозів Дунаєвецького району на Хмельниччині. Виросла в багатодітній сім'ї з двома братами і сестрою, яка померла.

Коли Альона вчилася у початковій школі, померла і її мама. Тому вихованням дівчинки займалися бабуся та батько.

У 2011 році закінчила Чемеровецький медичний коледж. До 2016 року працювала медсестрою у шпиталі.

Від 2017 року проходила службу медичною інструкторкою в батальйоні «Азов» Національної гвардії України.

В 2020 році зустріла свого цивільного чоловіка Максима Грідчина, який також був військовим. Разом вони жили у м. Маріуполі та проходили службу у військових частинах.

7 березня 2022 року втратила свого цивільного чоловіка — військовослужбовця Максима Грідчина, який також обороняв м. Маріуполь. 17 березня 2022 року Альона Кушнір записала відео, щоб привернути увагу світу до гуманітарної катастрофи у Маріуполі.

15 квітня 2022 року вона перебувала на «Азовсталі» в заблокованому окупантами місті Маріуполі Донецької області разом зі своїми побратимами, коли російські терористи скинули на територію 3-тонну бомбу. Будівля, де була Олена, обвалилася, затиснувши всіх. Олені Кушнір було 30 років.

Залишилися 9-річний син, бабуся та два старших брати.

Нагороди 
 орден «За мужність» II ступеня (2022, посмертно) — за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.
 орден «За мужність» III ступеня (2022) — за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, зразкове виконання службового обов’язку.

Джерела

Примітки

Джерела 
 На «Азовсталі» загинула військова, яка просила деблокувати Маріуполь: сиротою залишився син  // Волинські новини. — 2022. — 23 квітня.
 Петік, М. На «Азовсталі» загинула військова, яка просила деблокувати Маріуполь: сиротою залишився син  // OBOZREVATEL. — 2022. — 23 квітня.
 У Маріуполі загинула медик Нацгвардії Олена Кушнір  // Varta1. — 2022. — 17 квітня.

Уродженці Дунаєвецького району
Померли в Маріуполі
Українські воячки, загиблі в російсько-українській війні (з 2014)
Учасники битви за Маріуполь (2022)
Лікарі Збройних сил України